A Segunda División 1975–76-os szezonja volt a bajnokság negyvenötödik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Burgos CF lett.

Végeredmény

Osztályozó

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2